Лиликовиді (Yangochiroptera, або Vespertilioniformes) — підряд рукокрилих, який містить 1032 сучасні види у 168 родах, 14 родинах. Обґрунтування таксону Yangochiroptera насамперед базується на даних молекулярної генетики й не підкріплюється морфологічними ознаками. Лиликовиді є монофілетичною групою на відміну від кажанів (Microchiroptera), які є парафілетичною групою.

В Україні лиликовиді представлені родинами довгокрилові (Miniopteridae), молосові (Molossidae), лиликові (Vespertilionidae).

Склад підряду 
Лиликовиді (Yangochiroptera, або Vespertilioniformes)
 надродина Emballonuroidea (мішкокрилуваті)
 родина Emballonuridae (мішкокрилові)
 родина Nycteridae (щіленосові)
 надродина Noctilionoidea (зайцегубуваті)
 родина Furipteridae (фурієкрилові)
 родина Mormoopidae (мормопсові)
 родина Mystacinidae (футлярокрилові)
 родина Myzopodidae (присосконогові)
 родина Noctilionidae (зайцегубові)
 родина Phyllostomidae (листоносові)
 родина Thyropteridae (дискокрилові)
 надродина Vespertilionoidea (лиликуваті)
 родина Cistugidae (цистугові)
 родина Miniopteridae (довгокрилові)
 родина Molossidae (молосові)
 родина Natalidae (лійковухові)
 родина Vespertilionidae (лиликові)

Взаємовідносини рукокрилих

Примітки 

Підряди ссавців